Riffa Sports Club, mais conhecido como Al-Riffa (em árabe: نادي الرفاع الرياض) é um tradicional clube de futebol da cidade de Riffa. O clube ganhou 11 vezes o Campeonato do Bahrein de Futebol sendo um dos maiores campeões do torneio.

História
O clube foi fundado no ano de 1953 pelo político, Khalifa bin Salman al-Khalifa tendo como décadas de melhor desempenho nacional as décadas de 80 90 e 2000.

Títulos
  Campeonato do Bahrein de Futebol: 14 (1981-82, 1986-87, 1989-90, 1992-93, 1996-97, 1997-98, 1999-00, 2002-03, 2004-05, 2011-12, 2013-14,2018-19, 2020-21, 2021-22)
  Copa do Rei (Bahraini King's Cup): 5 (1973, 1985, 1986, 1998 e 2010)
  Taça Bahrain FA (Bahraini FA Cup): 4 (2000, 2001, 2004 e 2014)
  Copa do Príncipe Herdeiro (Bahraini Crown Prince Cup): 4 (2002, 2003, 2004 e 2005)

Ligações externas
 [ Sítio oficial] 

Clubes de futebol do Barém
Clubes de futebol fundados em 1953